Velika nagrada Belgije 2017 je dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 27. avgusta 2017 na belgijskem dirkališču Spa-Francorchamps. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Sebastian Vettel, Ferrari, tretji pa je bil Daniel Ricciardo, Red Bull-TAG Heuer.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:44,184
|1:42,927
|1:42,553
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:44,275
|1:43,987
|1:42,795
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes 
|1:44,773
|1:43,249
|1:43,094
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:44,729
|1:43,700
|1:43,270
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|33
| Max Verstappen
|
|1:44,535
|1:43,940
|1:43,380
|align="center"|5
|-
!6
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|
|1:45,114
|1:44,224
|1:43,863
|align="center"|6
|-
!7
|align="center"|27 
| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:45,280
|1:44,988
|1:44,982
|align="center"|7
|-
!8
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|1:45,591
|1:44,894
|1:45,244
|align="center"|8
|-
!9
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|1:45,277
|1:45,006
|1:45,369
|align="center"|9
|-
!10
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|1:45,447
|1:44,685
|brez časa
|align="center"|14
|-
!11
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|1:45,668
|1:45,090
|
|align="center"|10
|-
!12
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:45,728
|1:45,133
|
|align="center"|11
|-
!13
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:45,535
|1:45,400
|
|align="center"|12
|-
!14
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso
|1:45,374
|1:45,439
|
|align="center"|13
|-
!15
|align="center"|2
|
|McLaren-Honda
|1:45,441
|brez časa
|
|align="center"|20
|-
!16
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|1:45,823
|
|
|align="center"|16
|-
!17
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso
|1:46,028
|
|
|align="center"|19
|-
!18
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes  
|1:46,915
|
|
|align="center"|15
|-
!19
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|1:47,214
|
|
|align="center"|17
|-
!20
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|Sauber-Ferrari
|1:47,679
|
|
|align="center"|18
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|44
| 1:24:42,820
|1
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|44
| +2,358
|2
|align="center"| 18
|-
!3
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|
| 44
| +10,791
|6
|align="center"| 15
|-
!4
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|44
| +14,471
|4
|align="center"|12
|-
!5
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|44
| +16,456
|3
|align="center"|10
|-
!6
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|44
| +28,087
|7
|align="center"| 8
|-
!7
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|44
| +31,553
|11
|align="center"| 6
|-
!8
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|44
| +36,649
|16
|align="center"| 4
|-
!9
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|
|44
| +38,154
|9
|align="center"| 2
|-
!10
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso
|44
| +39,447
|13
|align="center"|1
|-
!11
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes  
|44
| +48,999
|15
|align="center"|
|-
!12
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso
|44
| +49,940
|19
|align="center"|
|-
!13
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|44
| +53,329
|14
|align="center"|
|-
!14
|align="center"|2
|
|McLaren-Honda
|44
| +57,078
|20
| 
|-
!15
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|44
| +1:07,262
|12
|align="center"|
|-
!16
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|44
| +1:09,711
|17
|align="center"|
|-
!17
|align="center"|11
| Sergio Pérez 
|Force India-Mercedes
|42
| Izpuh
|8
| 
|-
!Ods
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|25
| Motor
|10
| 
|-
!Ods
|align="center"|33
| Max Verstappen
|
|7 
| Menjalnik
|5
| 
|-
!Ods
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|Sauber-Ferrari
|2
| Trčenje
|18
|align="center"|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2017
2017